Lubenwalde ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Lubenwalde, bis 1939: Lubochnia, Kreis Gnesen/Posen, seit 1945: Lubochnia (Gniezno), Dorf im Powiat Gnieźnieński, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Lubenwalde, bis 1938: Lubinehlen, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, seit 1946: Illowaiskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch: Lübenwalde